Gein (Amsterdam), een wijk in Amsterdam Zuidoost
Gein (metrostation), het Amsterdams metrostation
Geinlijn, de vroegere naam van metrolijn 54 in Amsterdam
't Geijn (Soest), een rijksmonument in Soest
Gein (rivier), een riviertje in Nederland tussen Abcoude en Weesp
De Geinbrug, de vroegere naam van Driemond
Geinbrug N236, een brug Driemond
Geinpoort, een voormalige stadspoort in Weesp (ook wel Amsterdamse Poort genoemd)
't Gein (buurtschap in Nieuwegein), een buurtschap nabij Nieuwegein (ook Geinoord)
't Gein (voormalige plaats in Nieuwegein), voormalige plaats met stadsrechten in het huidige Nieuwegein
Het Gein (Amersfoort), een buurt in de gemeente Amersfoort
geintje, een grapje
Ed Gein, een Amerikaanse seriemoordenaar
De Geinlijn, een voormalig informatienummer